Чемпионат Армении по футболу сезона 2022/2023 ― 31-й национальный чемпионат Армении по футболу, в котором примут участие 10 клубов. Чемпионский титул защищает ереванский «Пюник». Турнир спонсируется компанией «Fastex» и носит название Fastex Премьер-лига Армении ()․

Клубы-участники 
Участие в чемпионате принимают 10 команд. Шесть команд представляют Ереван, по одной команде у Сисиана, Армавира, Гюмри и Чаренцавана.

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Статистика

Лучшие бомбардиры 
По данным на 17 марта 2023 года

Хет-трики

Вратари 
По данным на 17 марта 2023 года

Примечания

Ссылки 

 Раздел чемпионата Армении по футболу на сайте ФФА 
 Чемпионат Армении на uefa.com
 Чемпионат Армении на soccerway.com

2022
Спорт в Армении в 2022 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022/2023
Спорт в Армении в 2023 году